gmina Łąkie – dawna gmina wiejska, powiat lipnowski, gubernia płocka
 gmina Łąkie – dawna gmina wiejska, powiat złotowski, woj. koszalińskie